Эмили Скотт: 
 Скотт, Эмили (род. 1983) — австралийская фотомодель и DJ.
 Скотт, Эмили (род. 1989) — американская шорт-трекистка.